Сторожевое — топоним:

Казахстан 

 Сторожевое — прежнее название села Карасай в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Сторожевое — село в Облученском районе Еврейской автономной области, упразднено в 1967 году.
 Сторожевое — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Сторожевое — село в Симферопольском районе Крыма.
 Сторожевое — упразднённое село в Джанкойском районе Крыма.
 Сторожевое — упразднённое село в Ленинском районе Крыма.
 Сторожевое — упразднённое село в Черноморском районе Крыма.
 Сторожевое — село в Большесолдатском районе Курской области.
 Сторожевое — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Сторожевое — село в Усманском районе Липецкой области.
 Сторожевое — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Сторожевое — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Сторожевое — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Сторожевое — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Сторожевое — посёлок станции в Ленинском районе Тульской области.
 Сторожевое — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Сторожевое — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Сторожевое — станция (разъезд) на 9 километре линии Остряково — Евпатория-Курорт Крымской железной дороги.

Украина 
 Сторожевое — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Сторожевое — село в Чутовском районе Полтавской области.

См. также 
 Сторожевое 1-е
 Сторожевое 2-е